! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 19001–19100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 19101–19200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 19201–19300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 19301–19400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 19401–19500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 19501–19600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 19601–19700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 19701–19800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 19801–19900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 19901–20000 [ editare]

Lista planetelor minore (019001-020000)